Segismundo Casimiro Vasa (en polaco: Zygmunt Kazimierz Waza; Varsovia, 1 de abril 1640 - ibídem, 9 de agosto 1647) fue el único hijo legítimo del rey de Polonia Vladislao IV y de su primera esposa Cecilia Renata; recibió su nombre en honor de su abuelo Segismundo y su tío Juan II Casimiro Vasa

Cuando estaba a punto de cumplir los 4 años perdió a su madre Cecilia Renata, lo que provocó que su padre que se casó en segundas nupcias con María Luisa de Gonzaga, princesa de Mantua y de Nevers. Como él era el  único hijo varón legítimo de su padre Vladislao, era casi segura su candidatura para suceder a su padre. El explorador francés Le Laboureur lo describió como un niño muy alegre, delgado y ágil: «También se ha visto con alto rendimiento mental. Aprende rápido y a pesar de su edad sabe siete idiomas; habla con fluidez el polaco, alemán, e hizo considerables progresos en latín. El príncipe llevaba un vestido a la usanza polaca, que refuerza aún más su posición como candidato a la corona. El príncipe se enojó cuando le hablaron en alemán, y dijo casi llorando "Yo soy un polaco... así que hábleme en polaco"».

El 4 de agosto de 1647, teniendo apenas 7 años, el niño enfermó repentinamente. Según algunos, contrajo disentería. Después de cinco días de dolor y diarrea con sangre, Segismundo Casimir murió. Su muerte caló profundo en el alma de su padre, que perdiendo a su único heredero legítimo, entró en depresión.

Ancestros 

Casa de Vasa
Historia de Polonia (1569-1795)
Nobles de Polonia del siglo XVII
Nacidos en Cracovia